4P/Фая Комета Фая (офіційна назва - 4P/Faye) - короткоперіодична комета, відкрита в листопаді 1843 року Ерве Фаєм у Королівській обсерваторії в Парижі.

Див. також
 Фай
 Файя